Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Ford () :
le comté de Ford, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Ford, situé dans l'État du Kansas.